Сандерс има више значења:
 Округ Сандерс (Монтана)
 Сандерс (Аризона)
 Сандерс (Кентаки)